

Persone 
Aleardo Paolucci – pittore italiano
Adriano Paolucci – pallavolista italiano
Amilcare Paolucci – militare statunitense naturalizzato italiano
Andrea Paolucci – calciatore italiano
Angelo Paolucci – militare italiano, medaglia d’oro al valor militare
Anne Paolucci – scrittrice e educatrice statunitense di origini italiane
Antonio Paolucci – storico dell'arte italiano
Camillo Paolucci – cardinale e arcivescovo italiano
Enrico Paolucci delle Roncole – pittore italiano
Fabrizio Paolucci – cardinale italiano
Filippo Paolucci delle Roncole – generale italiano naturalizzato russo
Francesco Paolucci – cardinale italiano
Francesco Maria Paolucci – avvocato e politico italiano
Fulcieri Paolucci di Calboli – militare italiano
Giacomo Paolucci di Calboli – ambasciatore italiano
Gianfranco Paolucci – schermidore italiano
Giovanni Paolucci – regista e sceneggiatore cinematografico italiano
Giuseppe Paolucci– francescano, teorico della musica e compositore italiano
Luciano Paolucci Bedini – vescovo cattolico italiano
Luigi Paolucci – scienziato e naturalista italiano
Luigi Vitaliano Paolucci di Calboli – politico italiano
Mario Paolucci – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Massimo Paolucci – politico italiano
Michele Paolucci – calciatore italiano
Raffaele Paolucci – chirurgo, politico e militare italiano
Raniero Paolucci di Calboli – diplomatico e politico italiano
Silvio Paolucci – allenatore ed ex calciatore italiano
Silvio Paolucci – politico italiano
Umberto Paolucci – imprenditore e dirigente d'azienda italiano

Altro 
Paolucci – casa motociclistica
Museo di scienze naturali Luigi Paolucci – museo sito ad Offagna e precedentemente ad Ancona
Aeroporto Civile Statale Giulio Paolucci – aeroporto di Pavullo nel Frignano
Palazzo Dandolo Paolucci – edificio civile sul Canal Grande di Venezia
Palazzo Paolucci de Calboli – residenza nobiliare sita a Forlì

Pagine correlate 
Paulucci